Eubasilissa är ett släkte av nattsländor. Eubasilissa ingår i familjen broknattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Broknattsländor
Eubasilissa